Seznam polkov z zaporedno številko 135.

Seznam 
 Pehotni
 135. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 135. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 135. strelski polk (ZSSR)
 135. pehotni polk (Wehrmacht)
 135. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 135. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 135. havbični artilerijski polk (ZSSR) 

 Aviacijski
 135. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi